Му́соргский:

 Мусоргский, Модест Петрович (1839—1881) — русский композитор.
 Мусоргский — советский художественный фильм (1950).

См. также 
 Улица Мусоргского